Nieuwe Kerk d'Amsterdam
 Nieuwe Kerk de Delft